Antonio Ibáñez puede hacer referencia a:
 Antonio Ibáñez de la Riva Herrera (1633–1710), eclesiástico y administrador español.
 Antonio Ibáñez Telinga (1789-1837), compositor y maestro de capilla español.
 Antonio Ibáñez Freire (1913-2003), militar y político español.
 Antonio Ibáñez (1987-2022), actor, modelo y pintor español.